

Persone
 Frank McCabe (1927) – ex cestista statunitense
 Gary McCabe (1988) – calciatore irlandese, di ruolo centrocampista
 Jacoby McCabe Ellsbury (1983) – giocatore di baseball statunitense
 John McCabe, propr. Jonathan Charles McCabe III (1920-2005) – biografo e docente statunitense
 Jason McCabe Calacanis (1970) – imprenditore e blogger statunitense
 Joseph McCabe (1867-1955) – scrittore e oratore inglese
 Katie McCabe (1995) – calciatrice irlandese, di ruolo attaccante
 Martha McCabe (1989) – nuotatrice canadese
 Mike McCabe (1964) – ex calciatore irlandese, di ruolo attaccante
 Nick McCabe, propr. Nicholas Jonathon McCabe (1971) – chitarrista britannico
 Pat McCabe, propr. Patrick Joseph McCabe (1988) – rugbista a 15 australiano
 Patrick McCabe (1955) – scrittore irlandese
 Rhys McCabe (1992) – calciatore scozzese, di ruolo centrocampista
 Richard McCabe (1960) – attore scozzese
 Travis McCabe (1989) – ciclista su strada statunitense

Altro
 Metodo di McCabe-Thiele – tecnica per determinare il numero di stadi ideali di una colonna di distillazione